Лали́к или Ла́лик

 Ла́лик — устаревшее собирательное название для большинства самоцветов красного цвета, прежде всего, рубина и красной шпинели.
 Лали́к, Рене (1860—1945) — французский ювелир и стеклянных дел мастер, один из выдающихся представителей ар нуво.